Branford — cidade do estado norte-americano da Flórida
 Branford (Connecticut) — cidade do estado norte-americano de Connecticut
 Branford College — faculdade da Universidade Yale
 Branford Marsalis — músico estadunidense

Desambiguação
Desambiguações de topônimos